Па́вел Бори́сович Юма́тов (30 мая 1974 года) — российский футболист, полузащитник. Воспитанник Анатолия Ивановича Широчкина.

Играл за команду «Нефтяник» (Похвистнево).

В 1993 провёл 1 игру за «Крылья Советов». В том же году по ходу сезона вместе с игроками «Крыльев» Юрием Семиным, Денисом Меркуловым и Зурабом Циклаури перешёл в клуб СКД (Самарский Коммерческий Дом), чтобы помочь ему не вылететь из Второй лиги.

В 1995 опять выступал за «Крылья».

С 1997 года челябинский «Зенит» пытался выкупить арендованного у «Крыльев» игрока. Удалось это сделать в 2000 году.

Примечания 

Игроки ФК СКД
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Нефтяник» Бугуруслан
Игроки ФК «Челябинск»
Футболисты России